

Geografia 
Roxas – città componente delle Filippine capoluogo della Provincia di Capiz
Roxas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
Roxas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Oriental Mindoro
Roxas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Palawan
President Roxas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Capiz
President Roxas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cotabato
President Manuel Acuña Roxas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga del Norte

Persone 
Manuel Roxas – quinto Presidente delle Filippine
Mar Roxas – politico filippino
Marianna Amico Roxas – religiosa laica italiana, proclamata venerabile dalla Chiesa cattolica

Altro 
Roxas – personaggio di Kingdom Hearts